Hradište – rezerwat przyrody w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Hradište (1326 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Hradište (958 m) – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Hradište (695 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Hradište (1043 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Hradište (537 m) – wzniesienie w Kotlinie Turczańskiej na Słowacji
 Hradište – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Poltár
 Hradište – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju treńczyńskim, w powiecie Partizánske